Hollergraben ist ein geographischer Name

Gewässer und Täler:

 Hollergraben, Oberlauf des Augraben (Aisch), rechter Zufluss der Aisch nach Willersdorf, Gemeinde Hallerndorf, Landkreis Forchheim, Bayern
 Hollergraben (Bodenwiesengraben), linker Zufluss des Bodenwiesengrabens (zum Waldbüttelbrunner Augraben, zum Aalbach) bei Waldbrunn, Landkreis Würzburg, Bayern
 Hollergraben (Eckbach), rechter Zufluss des Eckbachs gegenüber von Kleinniedesheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Hollergraben (Eselbach), rechter Zufluss des Eselbachs (zum Klausenbach, zur hier noch Lendva genannten Ledava) beui Steinleiten, Markt Neuhaus am Klausenbach, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Hollergraben (Gradnerbach), rechter Zufluss des Gradnerbaches im Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Hollergraben (Hauptgraben), rechter Zufluss des Hauptgrabens (zur Bie) bei Zeiselmauer, Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Hollergraben (Kraichbach), rechter Zufluss des Kraichbachs nach Ubstadt, Gemeinde Ubstadt-Weiher, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Hollergraben (Nidda), rechter Zufluss der Nidda bei Dauernheim, Gemeinde Ranstadt, Wetteraukreis, Hessen
 Hollergraben (Pletzach), linkes Bachtal vom Schleimsjoch zur Pletzach vor Pertisau, Gemeinde Eben am Achensee, Bezirk Schwaz, Tirol
 Hollergraben (Regnitz), rechter Nebenlauf des linken Regnitz-Arms in Bamberg, Bayern
 Hollergraben (Schallabach), linkes Nebental zum Schallabach (zum Roggenbach, zur Pielach) bei Anzendorf, Gemeinde Schollach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Hollergraben (Schwechat), rechtes Nebental der Schwechat bei Krainerhütte, Gemeinde Heiligenkreuz, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Hollergraben (Semme), rechter Zufluss der Semme (zur Gersprenz) bei Nieder-Klingen, Gemeinde Otzberg, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Hollergraben (Steinbach, Aschaffenburg), rechter Zufluss des Steinbachs (zum Main) in der Waldgemarkung des Stadtteils Damm, kreisfreies Aschaffenburg, Bayern
 Hollergraben (Steinbach, Bichl), rechter Zufluss des Steinbachs (zur Loisach bei Schögger am Rain, Gemeinde Bichl) vor Obersteinbach, Gemeinde Bad Heilbrunn, beide Orte im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Ort:
 Hollergraben (Gemeinde Kainbach bei Graz), Rotte in der Gemeinde Kainbach bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Hollergraben (Gemeinde Wiesmath), Ortsteil von Wiesmath, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Hollerbach